Interdicción puede referirse a:
Interdicto
Interdicta o interdictum
Interdicción aérea
Interdicción lingüística
Prohibición
Proscripción